Fintech – insieme di nuove tecnologie che mirano a migliorare l'accessibilità e/o il funzionamento delle attività finanziarie
Fintech Telecom – azienda statunitense